La MTV Hit Parade è una classifica pubblicata ogni anno da ViacomCBS Networks International, in cui sono inseriti i video e le canzoni più belle e di più successo in Italia per quell'anno.

2010

2009

2008

Note 

Classifiche musicali
Società controllate da Paramount